Estudiantes, además del plural de estudiante, es el nombre de varios clubes deportivos del mundo hispanohablante:

Argentina
 Club Atlético Estudiantes (1898-), un club deportivo de la ciudad de Caseros.
 Club Atlético Estudiantes (Paraná) (1905-), un club de la ciudad de Paraná.
 Club Estudiantes de La Plata (1905-), un club deportivo de la ciudad de La Plata.
 Asociación Atlética Estudiantes (1912-), un club deportivo de la ciudad de Río Cuarto.
 Club Estudiantes de Bahía Blanca (1918-), un club deportivo de la ciudad de Bahía Blanca.

España 
 Club Baloncesto Estudiantes, un club de baloncesto español.

México 
 Club Deportivo Estudiantes Tecos (1971-), un club de fútbol que juega en Zapopan, Jalisco.

Perú 
 Club Deportivo Estudiantes de Medicina (1965-), un club de fútbol de la ciudad de Ica.

Venezuela 
 Estudiantes de Guárico Fútbol Club (2001-), club de fútbol femenino de la ciudad de Guárico.
 Estudiantes de Mérida Fútbol Club (1971-), club de fútbol de la ciudad de Mérida.